Лучковский сельский совет () — название ряда административно-территориальных единиц на Украине:

 Лучковский сельсовет — Полтавская область, Кобелякский район, административный центр — в с. Лучка
 Лучковский сельсовет — Сумская область, Липоводолинский район,  административный центр — в с. Лучки